La finale du concours général individuel hommes de gymnastique artistique des Jeux olympiques d'été de 2016 organisés à Rio (Brésil), se déroule à la HSBC Arena le .

Format 
Les 24 gymnastes qualifiés lors de la phase de qualification (deux par délégation), selon les scores combinés de chaque agrès, prennent part à la finale. Les finalistes repassent chaque agrès.

Programme 
Toutes les heures sont locales (UTC−3)

Qualifications 

Les gymnastes classés parmi les 24 premiers sont qualifiés pour le tour final. Au cas où il y aurait plus de deux gymnastes relevant du même comité national olympique, le moins bien classé d'entre eux ne serait pas qualifié. Le prochain gymnaste le mieux classé serait qualifié à sa place.

Finale 

* Georgíou et Larduet se retirent pour blessure.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats d'Europe de gymnastique artistique masculine 2016

Liens externes 
 Gymnastique artistique sur le site officiel des Jeux olympiques d'été 2016.

Individuel hommes